A SIM PlanetQuest (Space Interferometry Mission, Űr-Interferometriai Küldetés), tervezett űrtávcső, melyet a NASA és a Northrop Grumman épít meg. Feladata elsősorban Föld méretű exobolygók keresése lesz. Indítását az  Astro2010 Decadal Report értelmében 2010-ben lemondták.

Külső hivatkozások

Jegyzetek 

Amerikai űrtávcsövek
Optikai űrtávcsövek